Aceasta este o listă de publicații din Tulcea:

 Obiectiv de Tulcea, http://www.obiectivtulcea.ro
 Acum, http://www.acum.com.ro
 Delta, http://www.ziaruldelta.ro
 Ziarul de Tulcea, http://www.ziaruldetulcea.ro

Publicații online 
- Ziarul Tulcea Noastră
 http://www.tulceanoastra.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Bibliografie suplimentară 
 100 [i.e. O sută] de ani de presă tulceană: 1879-1979, Petru Zaharia, Editura Comitetul Județean pentru Cultură și Educație Socialistă, 1979

Tulcea
Publicații